Miejscowości w USA:
 Shelly – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman
Gminy w USA:
 Shelly (ang. Shelly Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Norman